Desa Cengal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cengal (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 108,24), Jawa Barat, 
 Desa Cengal (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 108,55), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar